

Letteratura
Errore fatale – romanzo del 1978 di Ngaio Marsh

Cinema
Errore fatale – film del 1988 di Beppe Cino con Loredana Romito.
Errore fatale (Lethal Error) – film del 1989 di Susan Rohrer con Malcolm-Jamal Warner.
Errore fatale (Deadly Desire) – film del 1991 di Charles Correl con Jack Scalia.
Errore fatale – film TV del 1992 di Filippo De Luigi con Patricia Millardet.
Errore fatale (Below Utopia) – film del 1996 di Kurt Voß con Alyssa Milano.
Errore fatale (Fatal Error) – film del 1999 di Armand Mastroianni con Antonio Sabàto Jr.
Errore fatale (The Maid) – film del 2016 di Darin Scott